Dit is de wereldranglijst van juni 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 juni 2000.

Mannen 06